Кухианидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Кухианидзе, Андрей Владимирович — российский игрок в StarCraft.
 Кухианидзе, Давид Ноевич (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Кухианидзе, Вахтанг Мелитонович (1914—1986) — советский борец вольного стиля, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР.